Mar - algo relativo ao mar, marítimo
Marinheiro
Ou ainda:
Club Sport Marítimo - clube português da Madeira
Marítimo Sport Clube - clube português dos Açores
Marítima Seguros - seguradora brasileira
Estação Marítima
Maritmo - álbum de Adriana Calcanhoto

Desambiguação